Duarte Pio z Braganzy (; * 15. května 1945), je od roku 1976 vévoda z Braganzy a pretendent trůnu zrušeného Portugalského království.

Původ 
Duarte Pio je pravnuk portugalského krále Michala I. a pretendent portugalského trůnu. Přes svou babičku z matčiny strany, Alžbětu hraběnku Dobřenskou z Dobřenic, má české předky.

Má dva mladší bratry:
 Miguel Rafael z Braganzy (* 3. 12. 1946 Bern)
 Henrique Nuno z Braganzy (6. 11. 1949 Bern – 14. 2. 2017 Ferragudo)

Eduard Pius je nejstarší syn Eduarda Nuna (1907–1976) a jeho manželky Marie Franciscy Amélie Luísy Vitórie (1914–1968), dcery Pedra de Alcântara Luíse Filipe d’Orleáns-Bragança, prince z Grão Pará a české šlechtičny Alžběty hraběnky Dobřenské z Dobřenic. Se svými dvěma bratry, Miguelem Rafaelem a Henriquem Nunem, vyrůstali se svými rodiči střídavě ve Švýcarsku a Francii.

Nárok na trůn 

Roku 1834 byl král Michal I. (1802–1866) vypuzen do exilu. Ani on ani jeho potomci se však nevzdali nároku na portugalský trůn, čímž stali protikráli panující královny Marie II. (1819–1853) resp. po ní vládnoucích panovníků ze sasko-kobursko-gothajské dynastie. Ke smíru mezi oběma znesvářenými liniemi rodu došlo roku 1921, mezitím však roku 1910 v Portugalsku proběhl vojenský puč a monarchie byla nahrazena autoritářskými republikami a poslední portugalský král Emanuel II. (1889–1932) byl nucen žít v exilu v Anglii. Jelikož neměl Emanuel žádné potomky, určil za svého nástupce Eduarda II. Nuna (1907–1976), vnuka krále Michala. Od roku 1976 je hlavou dynastie Braganzů jeho syn Duarte III. Pio, a tím pádem také teoretickým pretendentem trůnu, pokud by se Portugalsko stalo opět monarchií. Titul vévoda z Braganzy opět legalizovala portugalská vláda v roce 2006

Rodina 
Dne 13. května 1995 se oženil s Isabelou de Herédia, mají spolu tři děti:
 Alfonso (* 25. 3. 1996 Lisabon), nejstarší syn
 María Francisca (* 1997), dcera
 Dinis (* 1999), mladší syn

Tituly 
 od 1976: Jeho královská výsost Duarte Pio, vévoda z Braganzy, Guimarães a Barcelos, markýz z Vila Viçosa, hrabě z Arraiolos, Ourém, Faria, Neiva a Guimarães.

Vyznamenání 
  1307. rytíř Řádu zlatého rouna
  Konstantinův řád svatého Jiří
  rytíř velkokříže Řádu hvězdy Karadjordjevićů
  velkostuha Královského a hášimovského řádu perly
  řetěz Řádu Východního Timoru

Předkové

Odkazy

Reference

Související články 
 Dějiny Portugalska
 Linie následnictví portugalského trůnu
 Seznam portugalských panovníků

Externí odkazy 
 

Braganzové
Pretendenti portugalského trůnu
Vévodové z Braganzy
Portugalští infanti
Členové Řádu Božího hrobu
Rytíři rakouského Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu Východního Timoru
Nositelé Řádu hvězdy Karadjordjevićů
Rytíři Řádu konstantiniánských rytířů svatého Jiří
Absolventi Ženevské univerzity
Narození v roce 1945
Narození 15. května
Narození v Bernu
Žijící lidé
Muži